Nzaman peut désigner :
 les Nzaman, un peuple du Gabon
 le nzaman, une langue bantoue